Viktoras "Viktor" Klonaridis (Grieks: Βίκτωρας "Βίκτωρ" Κλωναρίδης) (Seraing, 28 juli 1992) is een Belgisch voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Sinds het seizoen 2017/18 komt hij uit voor het Griekse AEK Athene.

Carrière 
Klonaridis is geboren in België, maar verhuisde als kind naar Oeganda en later naar Griekenland. Daar werd hij opgenomen in de jeugdopleiding van AEK Athene, waar hij in 2010 bij het eerste team werd gehaald.

Klonaridis stapte op 2 juli 2012 over naar Lille OSC, voor een bedrag van 800.000 euro. Lille verhuurde hem op 31 januari 2013, de laatste dag van de winterse transferperiode, voor de rest van het seizoen aan Royal Mouscron-Péruwelz, waarmee het toen een samenwerkingsverband had. Klonaridis speelde met deze club destijds in Tweede klasse.

In september 2013 tekende Klonaridis voor de Griekse topclub Panathinaikos FC. Hij speelde drie seizoenen voor de club om vervolgens te tekenen bij de Franse tweedeklasser RC Lens. Na een half jaar werd hij echter alweer uitgeleend aan zijn ex-club Panathinaikos. Bij aanvang van het seizoen 2017/18 speelt hij weer voor zijn eerste club: AEK Athene.

Statistieken

Palmares

Zie ook 
 Lijst van Belgische doelpuntenmakers in de UEFA Champions League

Belgisch voetballer